Пима може да се отнася за:
 Пима, етническа група в Северна Америка
 Пима (град), град в САЩ
 Пима (окръг), окръг в САЩ